

Траямф Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія
 Траямф — переписна місцевість, штат Луїзіана

Див. також 
 Тріумф (значення)